Le terme autre monde peut désigner :

 L’autre monde ou au-delà, un univers d'êtres surnaturels ou bien le royaume des morts, pour de nombreuses mythologies et religions.

Littérature 
 L'Autre Monde est un roman en deux parties (Histoire comique des États et Empires de la Lune et Histoire comique des États et Empires du Soleil) écrit par Cyrano de Bergerac en 1657
 Autre-Monde est une saga de science-fiction aux airs de fantasy écrite par Maxime Chattam depuis 2008
 Autremonde (Otherland) est une saga de science-fiction écrite par Tad Williams de 1996 à 2001

Bande dessinée 
 L'Autre Monde est une série de bande dessinée de Rodolphe et Florence Magnin
 L’Autre Monde est le sixième tome de la série de bande dessinée Les Maîtres cartographes

Série télévisée 

 L’Autre Monde (今、そこにいる僕) est un animé japonais diffusé sur WOWOW en 1999.

Cinéma 

 L’Autre Monde est un film franco-algérien réalisé par Merzak Allouache en 2001 ;
 L’Autre Monde est un film français réalisé par Gilles Marchand en 2010 ;
 L'Autre Monde est un film français réalisé par Richard Stanley en 2013.

Voir aussi 
 Au-delà
 
 Isekai,  « Autre monde » en japonais, un sous-genre de la fantasy japonaise